П-10 может означать:
 П-10 — советская наземная радиолокационная станция.
 П-10 (самолёт-снаряд) — самолет-снаряд для запуска с подводных лодок.